C9H6O6 – formula molecolare dell'acido emimellitico
C9H6O6 – formula molecolare dell'acido trimellitico
C9H6O6 – formula molecolare dell'acido trimesico

Formule molecolari